Гарга́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Фронтон. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31211.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 18 км к северу от Тулузы.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 635 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 420 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 320 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 320 активных жителей работали 301 человек (161 мужчина и 140 женщин), безработных было 19 (10 мужчин и 9 женщин). Среди 100 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна